Magnanesi – abitanti di Magnana
Magnanesi – abitanti di Magnano (Italia)
Magnanesi – abitanti di Magnano in Riviera